BAR — аббревиатура, акроним, код:
 
 BAR — Base Address Register, вид программы-драйвера
 BAR — British American Racing, команда Формулы-1
 BAR — Browning Automatic Rifle, американская автоматическая винтовка Browning M1918, или бельгийская Browning BAR
 BAR — Bangor and Aroostook Railroad, железнодорожная компания в США
 BAR — Bureau of Automotive Repair, бюро авторемонта в Калифорнии
 BAR — Harvey House (Barstow, California), код железнодорожной станции Харвей Хаус в городе Барстоу (Калифорния)
 BAR — Bay Area Reporter, газета в Сан-Франциско
 BAR — Biblical Archaeology Review, журнал, издается в Вашингтоне
BAR — Berliner Außenring, объездная железная дорога Берлина
BAR — код баварского языка в стандарте ISO 639-3.
 BAR — код Барбадоса (по коду МОК)

См. также 
Bar — вторая после foo метапеременная.